Biografies:
 Salomé Alexandra, reina dels jueus 76 aC - 67 aC
 Salomé I, germana d'Herodes el Gran
 Salomé II, filla d'Herodes Antipes i Heròdies
 Salomé III, filla d'Herodes Filip i Heròdies, relacionada amb la mort de Joan Baptista
 Salomé (filla d'Herodes), filla d'Herodes el Gran 
 Maria Salomé, seguidora de Jesucrist
 Lou Andreas-Salomé (1861-1937), escriptor rus
 Salomé Breziner, director
 Salomé de Galítsia, princesa polonesa del s. XIII, reina de Galítsia-Volínia, beata
 Salome Jens, actriu de la sèrie Star Trek, Deep Space Nine
 Salomé Ureña (1847-1897), poetessa i mestre dominicana
 Salomé (cantant) (Barcelona, 1943), cantant 
 Salome (música), música suïssa

 Cinema:
 Salomé (pel·lícula de 1918), dirigida per J. Gordon Edwards i protagonitzada per Theda Bara
 Salomé (pel·lícula de 1923), dirigida per Charles Bryant i protagonitzada per Al·la Nazímova
 Salomé va ballar aquí, pel·lícula de 1945 dirigida per Charles Lamont
 Salomé (pel·lícula de 1953), dirigida per William Dieterle
 Salomé (pel·lícula de 2002), dirigida per Carlos Saura
 Wilde Salomé, pel·lícula de 2011 dirigida per Al Pacino i protagonitzada per Jessica Chastain

 Miscel·lània:
 Salomé (obra de teatre), obra de teatre d'Oscar Wilde
 Salome (òpera), òpera de Richard Strauss